«Свифт» () — люксембургский футбольный клуб из города Эсперанж, в настоящий момент выступает в Национальном дивизионе Люксембурга, высшем дивизионе страны. Клуб основан в 1916 году, домашние матчи проводит на стадионе «Альфонс Тис», вмещающем 3 058 зрителей.

Основные даты в истории клуба 
 1916: Основание клуба под именем «Свифт» Эсперанж.
 1940: Переименование клуба в результате немецкой оккупации в «Рот-Вайс» Эсперинген.
 1944: Возврат клубу изначального имени «Свифт» Эсперанж.
 1985: Дебют в высшем дивизионе чемпионата Люксембурга.
 1990: Победа в кубке Люксембурга.
 1990: Дебют в еврокубках.

Достижения 
 Кубок Люксембурга по футболу
 Обладатель (1): 1989—90.

«Свифт» в еврокубках 
 Данные на 25 июня 2021 года

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Известные игроки 

  Алия Бешич
  Жан-Поль Жиррес
  Ким Кинцигер
  Грэг Молитор
  Рене Петерс
  Джефф Сайбене
  Ману Шольс

Ссылки 
 ]

Футбольные клубы Люксембурга